Змагання в парному розряді відбулись в рамках тенісного турніру ANZ Tasmanian International 1999, який проводився вшосте. Вірхінія Руано Паскуаль і Паола Суарес були чинними чемпіонками, але цього разу брала участь лише Руано Паскуаль, яка виступала в парі з Флоренсія Лабат. Лабат і Руано Паскуаль програли в першому колі парі Нанні де Вільєрс і Ева Меліхарова.

Маріан де Свардт і Олена Татаркова виграли титул, перемігши у фіналі пару Алексія Дешом-Баллере і Емілі Луа з рахунком 6–1, 6–2.

Сіяні пари

Сітка

Кваліфікація

Сіяні пари

Кваліфікувалися 
  Лілія Остерло /  Машона Вашінгтон

 Щасливі лузери 
  Квета Грдлічкова /  Тіна Кріжан

Кваліфікаційна сітка

Посилання 
 ANZ Tasmanian International 1999 Doubles Draw 

парний розряд